Rebus steht für:
 Bilderrätsel oder Rebus, größtenteils aus Zeichnungen bestehendes Rätsel
 Rebus Regionalbus Rostock, Busverkehrsunternehmen im Landkreis Rostock
 Rebus (Album), Jazzalbum von Joe Morris, Ken Vandermark und Luther Gray
 Rebus-Prinzip, Verwendung von Symbolen oder Schriftzeichen als Lautzeichen

REBUS steht für:
 REBUS GmbH, ehemalige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Regensburg, siehe Regensburger Verkehrsbetriebe

Abkürzung